

Personnalités 

 Antoine Villiers-Moriamé (1854-1932), chimiste français ; 
 Henriette Moriamé (1881-1918), résistante pendant la Première Guerre mondiale puis religieuse ;
 Jonathan Moriamé (né en 1984), joueur français de water-polo ;
 Paul Villiers-Moriamé, dit Paul Villiers (1883-1914), peintre français ; 
 Victor Moriamé (1888-1961), poète français.